Соревнования по прыжкам с нормального трамплина (К-95) и лыжной гонке на 10 километров в лыжном двоеборье на зимних Олимпийских играх 2022 года пройдут 9 февраля. Местом проведения соревнований стали центр прыжков и центр лыжных гонок, расположенных в районе городского подчинения Чунли города Чжанцзякоу провинции Хэбэй. Расчётная дальность трамплина — 109. Прыжки с трамплина начались в 16:00 по местному времени (UTC+8), а лыжная гонка в 19:00. В соревнованиях примут участие максимум 48 спортсменов представляющие 18 НОК. Лыжное двоеборье остаётся единственным видом спорта на зимних Олимпийских играх, в котором не разыгрываются медали среди женщин.

Действующим олимпийским чемпионом является немецкий двоеборец Эрик Френцель.

Медалисты

Результаты

Ссылки 
 Лыжное двоеборье на официальном сайте зимних Олимпийских игр
 Олимпийский турнир на официальном сайте Международная федерация лыжного спорта (FIS)